Пейдж:

Прізвище
Див. Пейдж (прізвище)

Топонім

Пейдж — округ (графство) у штаті Вірджинія
 Пейдж — округ (графство) у штаті Айова
 Пейдж — місто, штат Аризона
 Пейдж — місто, штат Північна Дакота
 Пейдж — селище, штат Небраска
 Пейдж — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Інше 
 71556 Пейдж — астероїд головного поясу
 Пейдж — професійна жінка-реслер.